Фишер има више значења:
 Округ Фишер (Тексас)
 Фишер (Арканзас)
 Фишер (Илиноис)
 Фишер (Луизијана)
 Фишер (Минесота)